Le sigle CESCE peut faire référence :

 au conseil économique, social, culturel et environnemental, l’organe consultatif de la collectivité de Saint-Barthélemy, collectivité d’outre-mer française ;
 à la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, une société de gestion globale du crédit commercial espagnole.